Saturday's Children (1929), een film van Gregory La Cava
Saturday's Children (1940), een film van Vincent Sherman